Список аэропортов Французской Полинезии, заморской территории Франции, отсортирован по алфавитному порядку населённых мест, в которых они находятся.

Statistics

Аэропорты 

 
Французская Полинезия